Пламен Илиев може да се отнася за:

 Пламен Илиев (футболист, вратар) – български футболист роден в Ботевград
 Пламен Илиев (футболист, защитник) – български футболист роден във Враца